Die 65. Rallye Schweden war der zweite von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017. Die Rallye bestand aus 17 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 9. und dem 12. Februar gefahren.

Teams und Fahrer 
Das M-Sport-Team ging mit vier Fahrzeugen an den Start, am Steuer Sébastien Ogier, Ott Tänak, Mads Østberg und Elfyn Evans.
Für das Citroën World Rally Team starteten drei Autos, Kris Meeke und Craig Breen saßen im neuen C3 WRC, Stéphane Lefebvre nahm im älteren DS3 WRC platz.
Das Hyundai World Rally Team meldete, wie bereits in Monte Carlo, drei Fahrzeuge für die Rallye. Thierry Neuville, Dani Sordo und Hayden Paddon pilotierten den Hyundai i20 WRC.
Toyota stand mit zwei Yaris WRC auf der Nennliste, die beiden Finnen Jari-Matti Latvala und Juho Hänninen drehten am Lenkrad.

Bericht 

Bereits bei der zweiten Rallye nach dem Comeback und nach 17 Jahren Pause feierte Toyota den ersten Sieg in der WRC. Jari-Matti Latvala gewann nach einer starken Leistung am Schlusstag die Rallye Schweden. Im Ziel hatte der Finne nach 17 Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 29,1 Sekunden auf Ott Tänak (M-Sport-Ford). Rang drei ging an den amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier (M-Sport-Ford).

Von Beginn an zählte Latvala zu den schnellsten Fahrern und musste sich an den ersten beiden Renntagen nur Thierry Neuville (Hyundai) geschlagen geben. Nach Neville’s Unfall in WP 15 am Samstagabend, erbte Latvala die Führung und ging mit einem kleinen Vorsprung von nur 3,8 Sekunden in den Schlusstag. Latvala fuhr bei den ersten beiden Wertungsprüfungen am Sonntag überlegen die Bestzeit und ging so mit einem 20-Sekundenvorsprung auf Tänak in die abschließende Powerstage, die er gewann.

Ogier musste nach dem Sieg beim Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo an diesem Wochenende mit Rang drei vorliebnehmen. Er hatte am ersten Tag, da er als erster Starter auf die Strecke fahren musste, knapp eine halbe Minute auf Latvala verloren und war an den folgenden beiden Tagen nicht in der Lage den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Ein Dreher bei der ersten Wertungsprüfung am Sonntag vereitelte dann die Siegchance des amtierenden Weltmeisters endgültig.

Im Team von Citroën entging dem Teamleader Kris Meeke ein Resultat unter den ersten fünf. Meeke kam bei der 14. Wertungsprüfung von der Straße ab und fuhr in einen Schneewall, aus dem er sich erst nach mehr als acht Minuten mit Hilfe einiger Zuschauer wieder befreien konnte. Nach diesem Zeitverlust war für ihn nicht mehr als der 12. Rang möglich.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden: https://www.rallysweden.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2017